Фрэнсис Ричардс (1 октября 1901, Бертон-апон-Трент, Великобритания — 2 февраля 1965, Ротамстед, Великобритания) — английский физиолог растений, член Лондонского королевского общества (1954-65).

Биография 
Родился Фрэнсис Ричардс 1 октября 1901 года в Бертоне-апон-Трент. В 1924 году окончил Бирмингемский университет. В 1927 году переехал в Лондон, где на протяжении 31 года работал в институте физиологии растений при имперском колледже естественных наук и техники. В 1958 году переехал в Ротамстед, где провёл остаток своей жизни и в течение нескольких лет возглавлял совет сельскохозяйственных исследований по морфогенезу и питанию растений. Фрэнсис Ричардс параллельно с научной работой занимался редакторской деятельностью — являлся главным редактором журнала Плант энд сойл.

Скончался Фрэнсис Ричардс 2 февраля 1965 года в Ротамстеде.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены физиологии, биохимии и морфогенезу растений.
 Дал математическое выражение филлотаксиса последовательности, в которой листья появляются на апексе побега.

Список использованной литературы 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наук. думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Фрэнсис Ричардс на сайте Личности.
 Фрэнсис Ричардс на сайте Знаменитые, великие, гениальные люди.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1901 году
Родившиеся 1 октября
Родившиеся в Бертон-апон-Тренте
Умершие в 1965 году
Умершие 2 февраля
Умершие в Ротамстеде
Учёные по алфавиту
Физиологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества